, , настоящее имя — Ёсио Исидзаки, , (12 февраля 1909 года Утасинай, Хоккайдо, Япония — 22 сентября 1982 года, Токио) — японский актёр и режиссёр, один из популярнейших актёров японского кинематографа 1930-х — 1970-х годов, сыгравший роли в фильмах выдающихся японских кинорежиссёров Ясудзиро Одзу, Хэйноскэ Госё, Ясудзиро Симадзу, Ясудзо Масумура и других. Был неоднократным лауреатом престижнейших национальных кинопремий «Голубая лента», «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити».

Биография 
Ёсио Исидзаки (таково настоящее имя актёра), родившийся в 1909 году в деревеньке Утасинай на самом северном из японских островов Хоккайдо, в 1923 году переехал с родителями в Токио. После окончания актёрской школы в 1930 году устроился на работу в кинокомпанию «Никкацу», где уже в следующем году дебютирует небольшой ролью в фильме режиссёра Тому Утида «Мисс Япония». Все роли, сыгранные актёром на студии «Никкацу» в период с 1931-го по 1933-й годы будут отмечены в титрах под псевдонимом Гэн Симадзу. Так как его актёрская карьера особо не продвигалась, он в 1933 году оставит «Никкацу», трудоустроившись лишь два года спустя на студию «Камата», принадлежащую кинокомпании «Сётику». Уже на следующий год студия «Камата» закроется, а все её сотрудники перейдут в новообразованную студию «Офуна», где молодой актёр спустя какое-то время станет одним из ведущих.

Его работы в фильмах 1930-х, сделанные на «Сётику» уже под именем Син Сабури, не остались незамеченными. Актёр создал запоминающиеся образы в ряде удачных фильмов того периода: «Бремя жизни» (1935, реж. Хэйноскэ Госё), «Мужчины против женщин» (1936, реж. Ясудзиро Симадзу), «Домохозяйка с камелиями» (1936, реж. Хиромаса Номура), но особенного успеха он добился исполнением роли Сина Мики в популярной комедии 1937 года «Тройная помолвка» (режиссёр Ясудзиро Симадзу). Фильм имел грандиозный по тем временам успех в японском кинопрокате, чем незамедлительно воспользовалось руководство студии, начав рекламную кампанию по продвижению трёх звёзд нового поколения, исполнивших главные роли в этой киноленте: Син Сабури, Сюдзи Сано и Кэн Уэхара, именовавшиеся в прессе как «трио «Сётику». В фильме того же Ясудзиро Симадзу «Брат и младшая сестра» (1939) актёр впервые в японском кино создал образ современного молодого интеллигента. 

Актёр снимется в пяти фильмах мастера японского кинематографа Ясудзиро Одзу: «Братья и сёстры семьи Тода», (1941), «Был отец», (1942), «Вкус риса с зелёным чаем», (1952), «Цветы праздника Хиган», (1958) и «Поздняя осень», (1960).

После Второй мировой войны Син Сабури начал выступать и как режиссёр, поставив в общей сложности 14 фильмов. Одновременно с режиссурой продолжит актёрскую деятельность, создав множество блистательных кинообразов на протяжении своей кинокарьеры. Среди наиболее известных актёрских работ: «Девушки из Идзу» (1945, реж. Хэйноскэ Госё), «Возвращение на родину» (1950, реж. Хидэо Ооба), «Школа свободы» (1951, реж. Минору Сибуя), «На этой земле» (1957, реж. Кодзабуро Ёсимура), «Наводнение» (1959, реж. Ясудзо Масумура), «Окаменелость» (1975, реж. Масаки Кобаяси), «Август без императора» (1978, реж. Сацуо Ямамото), «Три неотправленных письма» (1979, реж. Ёситаро Номура).

В 1964 году актёр потеряет свою супругу, скончавшуюся от рака печени. Син Сабури пожаловавшись 3 сентября 1982 года на плохое самочувствие будет госпитализирован в  в Токио, где у него будет констатирован тот же диагноз, что и у умершей супруги, причём уже в неоперабельном состоянии. 22 сентября во второй половине дня актёр скончается в возрасте 73 лет.

Награды

Премия «Голубая лента» 

 1-я церемония награждения (1951)
 Премия дебютанту 1950 года — (как режиссёр, за фильм «Женское и мужское» / Shikko yuyo).

 18-я церемония награждения (1976)
 Премия лучшему актёру 1975 года — фильм «Окаменелость» / Kaseki (реж. Масаки Кобаяси).

Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1976) 
 Премия лучшему актёру 1975 года — фильм «Окаменелость» / Kaseki (реж. Масаки Кобаяси).

Кинопремия «Майнити» 
 5-я церемония награждения (1951)
 Премия лучшему актёру 1950 года — за роли в фильмах «Возвращение на родину» / Kikyō (реж. Хидэо Оба) и «Женское и мужское» / Shikko yuyo (реж. Син Сабури).
 7-я церемония награждения (1953)
 Премия лучшему актёру 1952 года — за роли в фильмах «Вкус риса с зелёным чаем» / Ochazuke no aji (реж. Ясудзиро Одзу) и «Волны» / Nami (реж. Нобору Накамура).
 30-я церемония награждения (1976)
 Премия лучшему актёру 1975 года — фильм «Окаменелость» / Kaseki (реж. Масаки Кобаяси).

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от рака печени